Holmsvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Holmsvattnet, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (4,56 km²)
Holmsvattnet, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,  (1,22 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn